Miller Island ist der Name folgender Inseln

von Antarktika:
 Miller Island (Antarktika), Insel im Wilhelm-Archipel

in Kanada:
 Miller Island (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Miller Island (Maine)
 Miller Island (Minnesota)
 Miller Island (Gasconade County, Missouri)
 Miller Island (Osage County, Missouri)
 Miller Island (Warren County, Missouri)
 Miller Island (Oregon)
 Miller Island (Anderson County, Tennessee)
 Miller Island (Hawkins County, Tennessee)
 Miller Island (Washington)

Siehe auch:
 Millers Island